Zkratka FSO může znamenat:

 Fabryka Samochodów Osobowych – polská automobilka
 Federální služba ochrany (Федеральная служба охраны, ФСО) – ruská bezpečnostní složka